El término Savitri puede referirse a:
Savitrí: diosa hindú, hija de Daksha y esposa de Brahmā.
Savitrí: esposa de Kashiapa.
Savitrí: esposa de Bhoya.
Savitar: dios hindú del movimiento.
mantra Gáiatri: oración dedicada a Savitar.
Savitrí: otro nombre de Suriā, la esposa de Sūria (el dios del Sol).
Savitrí: otro nombre de los ríos Iamuna y Sárasuati.
Savitrí: nombre de una de las manifestaciones de Prakriti (la Naturaleza).
Savitrí: reina protagonista de una leyenda del Majábharata.
Savitri: una leyenda y un símbolo (1950): un libro de Sri Aurobindo (1872-1950).
Savitri Khanolkar: socióloga suiza.
Savitrí: uno de los seudónimos de Anna Zahorska.
Savitri Ganesh: actriz de Andhra Pradesh (India).
Savitri Devi: seudónimo de Maximiani Julia Portas (1905-1982), sacerdotisa pagana francesa, admiradora de Hitler.
Savitri: ópera de Gustav Holst.